Asensio Julià (1760-1832) – pittore spagnolo
 Narcís Julià (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Raúl Juliá (1940-1994) – attore portoricano